PYR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pyrgos (Grecia)